Чорашти има више значења:

 Чорашти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Чорашти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Чорашти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Чорашти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији